Марии́нский дворец — многозначный термин, может означать:
 Мариинский дворец (Киев)
 Мариинский дворец (Санкт-Петербург)